Indià, natural, però no aborigen, de les Índies occidentals (Amèrica)
 Indià, persona que ha residit molt de temps a les Índies occidentals (Amèrica)
 Indià o indi, nadiu o propi de l'Índia
 Indià (estatge faunístic), primer estatge faunístic del període Triàsic